Pierre Fugain (1919-2009), résistant français ;
Michel Fugain (né en 1942), chanteur français, fils de Pierre ;
Sophie Fugain fille de Michel et ? ;
Marie Fugain (née en 1973), actrice française, fille de Michel et Stéphanie;
Laurette Fugain (1979-2002), qui a donné son nom à l'Association Laurette Fugain, fille de Michel et Stéphanie.
Alexis Fugain (né en 1993), fils de Michel et Stéphanie